Oneata ist der Name der Inseln:

 Oneata (Fidschi), Insel im Lau-Archipel, Fidschi
 ʻOneata, Insel in Tonga